Kenneth Miller puede hacer referencia a:

 Kenneth Miller Adams (1897-1966), artista estadounidense;
 Kenny Miller (1967-), baloncestista estadounidense;
 Kenneth R. Miller (1948-), biólogo estadounidense;
 Kenny Miller (1979-), futbolista escocés.